У́йское — село, административный центр Уйского района Челябинской области России и Уйского сельского поселения в составе района. Расположено в 124 км к юго-западу от Челябинска (по автодороге 149 км), на реке Уй (приток Тобола), в 30 км от железнодорожной станции Курамино.

Население  чел. ().

История 
Село известно с 1742 г. в связи со строительством есаулом Бахметьевым военного поселения — крепости Уйской. Названа по реке Уй. Уйская крепость была основана с согласия башкирского тархана Таймаса Шаимова, владельца земли на которой планировалось строительство В награду за это Шаимов получил саблю, а башкиры были освобождены от податного обложения.

Крепость была построена для обеспечения безопасности восточных границы России от набегов киргизов, а также чтобы иметь лучшее наблюдение за действиями башкир

Первым атаманом был Еромей Тихонов, есаул .

Казаки Уйской крепости примкнули к восстанию в 1774 году. Некоторые казаки с отрядами атамана И.Н.Грязнова участвовали в боях под Челябинском. Карательные команды использовали крепость как опорную базу в военных операциях в восточной части Оренбургской губернии. Какое-то время в крепости находился корпус генерала И.А.Деколонга, преследовавший войско Е.И.Пугачева и нанесший ему поражение в сражении под крепостью Троицкой.

Уйская крепость упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева".

Население

Экономика 
В Уйском расположены закрытый сыродельный завод, центральная усадьба бывшего колхоза «Память Ленина». Основной доход местного населения — занятость в бюджетной сфере.

Спорт 
На лыжной базе «Олимпиец» проводятся соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России». В 2017 г. был построен крытый хоккейный корт. В 2019 г. началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, завершение строительства объекта приостановлено.

Достопримечательности 

В селе работает краеведческий музей, дворец культуры «Колос», Дом народного творчества. В центре села находится мемориал в память о павших в Великой Отечественной войне.

В Уйском расположен памятник комсомольцам, убитым в 1920 году Ф. Чечёткину, В. Эстину, С. Таращенко и М. Анисенко.

Известные жители 
 20 апреля 1906 г. Уйский станичный атаман, старообрядец Степан Семёнович Выдрин избран съездом уполномоченных от казачьих станиц депутатом в первый русский парламент Государственную думу Российской империи I созыва от Оренбургской губернии.

 В селе Уйском 2 января 1947 г. родился А. И. Тихонов, советский биатлонист, четырёхкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР.

Ссылки 
 Официальный сайт Уйского района
 Карта села с домами
 Новости Уйского района (газета Колос)

Примечания 

Районные центры Челябинской области
Населённые пункты Уйского района